El término IATA, un acrónimo, puede referirse, en esta enciclopedia:

a IATA, siglas en inglés de la International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo Internacional);
a IATA, el código de los aeropuertos;
a IATA, siglas del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, un centro de investigación perteneciente al CSIC, en España.